Jansky peut faire référence à :

 Karl Jansky, découvreur du premier signal radio extraterrestre.
 Le jansky, unité utilisée en astronomie mesurant la densité de flux (intensité) des signaux radio d'origine extra-terrestre, nommée en l'honneur de Karl Jansky.
 (1932) Jansky, astéroïde.

 Le Karl G. Jansky Very Large Array.